Ruskiansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruskiansaari (ö, lat 61,34, long 27,50), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Ruskiansaari (ö, lat 61,35, long 27,65), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar